

Населені пункти та їхні частини

 Битинь — село в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Битинь — село в гміні Казьмеж Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Битинь — частина міста Злоценець у Дравському повіті Західнопоморського воєводства
 Битинь — частина села Марцинковіце в гміні Тучно Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки